Pratz puede referirse a:
Pratz, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Pratz, comuna francesa situada en el departamento de Alto Marne.
Pratz, sección de la comuna luxemburguesa de Préizerdaul.